CPT steht für:
 Carriage Paid To, eine internationale Handelsklausel
 Centro di Permanenza Transitoria, Übergangslager für abzuschiebende Nicht-EU-Bürger in Italien
 Comissão Pastoral da Terra, Kommission für Landpastoral der Katholischen Kirche in Brasilien
 in der Elementarteilchenphysik für die Symmetrie von Ladung (charge), Parität (parity) und Zeit (time) bzw. deren Operatoren, siehe CPT-Theorem
 Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe des Europarates
 Clinical Pastoral Training, siehe klinische Seelsorgeausbildung
 Christian Peacemaker Teams
 Chunghwa Picture Tubes, einen LCD-Panelhersteller in der Republik China auf Taiwan
 College Placement Test, einen Studierfähigkeitstest in den USA
 Dauerbelastungstest (engl. Continuous Performance Test)
 Clipperton-Insel, eine Insel im Pazifik, nach ISO 3166
  Cold Pressor Test, s. Kaltwassertest
 Cone Penetration Test, auch Drucksondierung, ist eine Messmethode zur indirekten Baugrunderkundung; siehe Drucksondierung
 Corel Photo-Paint Image das Dateiformat des Bildbearbeitungsprogramms Corel Photo-Paint
 CPT (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 CPT Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Informationstechnik-Hersteller ab 1971
 Flughafen Kapstadt (IATA-Code), südafrikanischer Flughafen
 Corporate Air (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Cpt. steht für:
 Captain, engl. für Kapitän, Kapitän zur See oder Hauptmann (Offizier)

.cpt steht für:
 das Dateiformat des Bildbearbeitungsprogramms Corel Photo-Paint, siehe Corel Photo-Paint Image

Siehe auch:
 CP+T

Abkürzung